«Не пара» — дебютный студийный альбом украинского дуэта «Потап и Настя», выпущенный в марте 2008 года на лейбле «REAL Records». В поддержку пластинки, в радиоротацию были выпущены следующие песни: «Не пара», «В натуре», «Почему», «Крепкие орешки», и «Разгуляй». Позже на эти композиции были сняты и видеоклипы.

Список композиций

Участники 

 Потап и Настя Каменских - вокал
 Алена Кучер - бэк-вокал
 Вадим Федоров - бэк-вокал и сэмплы

Варианты издания 

Помимо обычной версии альбома, было выпущено и подарочное издание. Кроме музыкального диска, оно содержало DVD c бонусными материалами (4 видеоклипами, а также 2 нецензурные версии видео — на песни «Не пара» и «В натуре»)

Рецензия музыкальной критики 

Музыкальный критик Борис Барабанов нейтрально отнёсся к альбому, отметив:

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Потапа и Насти
Альбомы Украины